El término Amor gitano puede referirse:

 Amor gitano, telenovela argentina de 1983;
 Amor gitano, telenovela mexicana de 1999;
 «Amor gitano», canción de 2007, interpretada por Alejandro Fernández y Beyoncé.